Нада Пани (Скопље, 1920 — Загреб, 1992) је била југословенска и босанскохерцеговачка телевизијска и филмска глумица која је углавном тумачила улоге припростих босанских жена. Већину улога остварила је у драмама насталим у продукцији ТВ Сарајево. Право име јој је било Надежда Ресуловић. Као дете играла је балет, а глумачку каријеру започела је 1941. у Народном позоришту у Сарајеву.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|3
|2
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|5
|9
|1
|15
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|3
|2
|2
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|8
|16
|6
|31
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1969. || Моја страна свијета || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1969 1970. || Карађоз ТВ серија || /
|-
| 1973. || Со ТВ филм || /
|-
| 1975. || Одборници ТВ серија || /
|-
| 1975. || Благо у дувару ТВ филм || /
|-
| 1975. || Симха ТВ филм || Стеруца
|-
| 1976. || Сјеверно од сунца ТВ филм || /
|-
| 1977. || Поробџије ТВ серија || /
|-
| 1979. || Тодора ТВ филм || Сељанка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Ћилим ТВ филм || /
|-
| 1980. || Кројач за жене ТВ филм || /
|-
| 1981. || Сјећаш ли се Доли Бел || Тетка
|-
| 1981. || Живот пише романе али нема ко да их чита Кратки филм || /
|-
| 1981. || Ратни хљебови ТВ филм || /
|-
| 1982. || Операција Теодор ТВ филм || /
|-
| 1982. || Жива земља ТВ филм || /
|-
| 1982. || Коже ТВ серија || Серифа
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1984. || Велики таленат ТВ филм || /
|-
| 1984. || Провинција у позадини ТВ филм || /
|-
| 1985. || Приче из фабрике ТВ серија || Текстилна радница
|-
| 1987. || Хаусторче ТВ филм || /
|-
| 1988. || Ванбрачна путовања || Старица у реду за телефон
|-
| 1988. || Азра || Тетка
|-
| 1989. || Кривда ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Прашки студент ТВ мини серија || /
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Стојанка Илић, мајка Данила Илића
|-
| 1990. || Станица обичних возова || Рабија
|-
| 1991. || Сарајевске приче ТВ серија || Фатима Преслица
|-
| 1991. || Са 204-272 ТВ филм || Сељанка
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || Жена на свадби 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1992.
Босанскохерцеговачке глумице
Југословенски глумци
Скопљаци